Baumeister Solness ist der Titel folgender Werke:

 Baumeister Solness, Drama von Henrik Ibsen (1892)
 Baumeister Solness (1966), deutsche Verfilmung dieses Dramas (Regie: Hans Schweikart)
 Baumeister Solness (1976), deutsche Verfilmung dieses Dramas (Regie: Ernst Schmucker)

Siehe auch:
 Solness (Verfilmung von 2015)